Páez o Paez puede referirse a:

Personas 
 José Antonio Páez (1790-1873), militar y político venezolano.
 Fito Páez (-), músico argentino.
 Ricardo David Páez (-), futbolista venezolano.
 José Luis Páez (-), jugador argentino de hockey sobre patines.
 Richard Páez (-), futbolista y entrenador venezolano.
 Indira Páez (-), escritora venezolana.
 Pedro Páez (-), jesuita y misionero español.
 Guillermo Páez (-), futbolista chileno.
 Ruy Páez de Ribera (-), escritor español.
 Antonio Páez (-), atleta español.
 Páez de Castro (-), filósofo español.
 Federico Páez (-), ingeniero y presidente del Ecuador.
 Carlos Páez Vilaró (-), pintor, artista, escritor uruguayo.
 Carlos Páez Rodríguez (-), empresario, agropecuario, escritor, conferencista uruguayo.
 Federico Páez Martín, exfutbolista español.
 Benjamin Alonso Páez Ramírez, Técnico en Electrónica egresado del Colegio Técnico Industrial Don Bosco Antofagasta.
 Bryan Jesús Venegas Gálvez , Técnico adicto al pico

Lugares 
En Venezuela:
 , nombre de varios municipios venezolanos.
 Municipio José Antonio Páez.
 Puerto Páez, localidad del estado Apure.

En Colombia:
 Páez, municipio del departamento de Boyacá.
 Páez, municipio del departamento del Cauca.

Infraestructura 
 Estadio José Antonio Páez, estadio de fútbol en Acarigua, Venezuela.
 Autopista José Antonio Páez, autopista venezolana que une el centro a los llanos.

Otros 
 La etnia indígena colombiana Nasa, comúnmente conocido como Paez.